Ирина Андреевна Марц (род. 30 июня 1959 года) — российский , член-корреспондент Российской академии художеств (2012).

Биография 
Родилась 30 июня 1959 года.

В 1982 году — окончила факультет художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института.

С 1986 года — член Московского Союза художников.

В 2012 году — избрана членом-корреспондентом Российской академии художеств.

Семья 
 Отец — Андрей Валерианович Марц (1924—2002), российский и советский скульптор-анималист, заслуженный художник РСФСР, член-корреспондент РАХ (2000).
 Мать — Людмила Викторовна Марц (род. 1935), советский и российский искусствовед, член-корреспондент РАХ (2007).

Творческая деятельность 
Основные произведения: «Москва», «По Святой Земле», «Абрамцево и вокруг», « По Италии»; художественное оформление и дизайн изданий: «Игорь Пчельников», «Стенопись Элеонора Жарёнова», «Путеводитель по музею Востока», «Виктор Корнеев. Скульптура», «Анатолий Комелин. Мастерская», Альманах «Панорама искусств» 1-4 выпуски.

Произведения находятся в Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства, Рязанском областном художественном музее имени И. П. Пожалостина, Государственном историко-художественном и литературном музее «Абрамцево», Историко-художественном музее «Новый Иерусалим».

Художник-постановщик фильмов И. А. Попова «Котёнок», «Новый год в ноябре».

Награды 
 Премия имени Виктора Попкова (2005)

Ссылки 
 

Выпускники Московского университета печати
Члены Московского Союза художников
Члены-корреспонденты РАХ